Тензея — река в России, протекает по территории Лодейнопольского городского и Янегского сельского поселений Лодейнопольского района Ленинградской области. Длина реки — 16 км.

Общие сведения 
Тензея течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

В общей сложности имеет три малых притока суммарной длиной 4,0 км.

Впадает на высоте 5 м над уровнем моря в реку Свирь.

В нижнем течении Тензея пересекает сначала линию железной дороги Янисъярви — Лодейное Поле, затем трассу  («Кола»).

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812202000012802.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Притоки Свири
Реки Лодейнопольского района